Орло́ва — деревня в Киренском районе Иркутской области России. Входит в Петропавловское муниципальное образование.

Расположена на левом берегу реки Пилюды, в 1 км северо-западнее места её впадения в Лену, в 12 км к северо-востоку от центра сельского поселения, села Петропавловского.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района